Ustinow bzw. Ustinov ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Iwanowitsch Ustinow (* 1976), russischer Boxer
 Alexander Wassiljewitsch Ustinow (1909–1995), sowjetischer Fotograf und Fotojournalist
 Dmitri Fjodorowitsch Ustinow (1908–1984), sowjetischer Militär und Politiker
 Igor Ustinov (* 1956), französisch-schweizerischer Bildhauer, Biologe und Sänger
 Jona von Ustinov (1892–1962), deutscher Diplomat, britischer Agent, Vater von Peter Ustinov
 Juri Lwowitsch Ustinow, russischer Bogenbiathlet
 Lew Jefimowitsch Ustinow (1923–2009), russischer Theaterautor
 Nikolai Dmitrijewitsch Ustinow (1931–1992), sowjetischer Physiker
 Peter Ustinov (1921–2004), britischer Schauspieler, Schriftsteller und Regisseur
 Plato von Ustinow (1840–1917), russischer Gutsherr und deutscher Edelmann
 Sergei Lwowitsch Ustinow (* 1953), russischer Schriftsteller
 Tamara Ustinov (* 1945), britische Film- und Theaterschauspielerin
 Vitaly Ustinov (1910–2006), russischer Geistlicher, Metropolit von Amerika
 Wiktor Michailowitsch Ustinow (* 1958), russischer Physiker
 Wladimir Wassiljewitsch Ustinow (* 1953), russischer Politiker

Ustinov bezeichnet:
 Ustinov, vorübergehend alternative Bezeichnung der Stadt Ischewsk
 Ustinov College an der University of Durham in England